Ма́ромица — посёлок в Опаринском районе Кировской области, административный центр Маромицкого сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 15 км к западу от райцентра Опарино, в лесной местности в верховьях рек Осиновка и Правая.

История 
Посёлок возник в 1939 году во время строительства тупиковой железнодорожной линии Латышский — Маромица — Речной.

С 1972 по 2005 год посёлок имел статус посёлка городского типа.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО является центром Маромицкого сельского поселения.

Население

Транспорт 
Существует автобусное сообщение с районным центром, которое работает с большими перебоями.

Расстояние до райцентра по автодороге составляет 32 км. Дорога выложена бетонными плитами, и является «одноколейной».

Экономика 
Все малые предприятия по заготовке и переработке древесины закрылись из-за роста цен на лес на корню, тем самым вызвав сильнейшую безработицу среди мужского населения поселка. Из-за этого люди стали покидать родной поселок. В итоге в поселке осталось всего 700 жителей. В школу всего ходит 65 учеников.

Примечания 

Населённые пункты Опаринского района
Бывшие посёлки городского типа Кировской области